«Скандал» () — американский драматический фильм 2019 года режиссёра Джея Роуча, снятый по сценарию Чарльза Рэндольфа. В основу картины легли истории нескольких сотрудниц телеканала Fox News, обвинивших в сексуальных домогательствах генерального директора канала Роджера Айлза. Главные роли в фильме сыграли Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби. Во второстепенных ролях снялись Джон Литгоу, Кейт Маккиннон, Конни Бриттон, Малкольм Макдауэлл и Эллисон Дженни.

Премьера фильма в США в ограниченном прокате состоялась 13 декабря 2019 года, в широкий прокат он вышел 20 декабря 2019 года. В России премьера назначена на 13 февраля 2020 года.

Описание 
Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о начале краха генерального директора Fox News Роджера Айлза, погоревшего на сексуальных домогательствах.

История подается через точку зрения 3 женщин. Первая — Мегин Келли, звезда прайм-тайма, образованная и уверенная в себе женщина. Вторая — Гретхен Карлсон, бывшая звезда, чьё время на ТВ клонится к закату: когда-то Гертхен выиграла конкурс «Мисс Америка», а сейчас ведет второразрядное дневное шоу. Третья — Кайла Посписил, стремящаяся сделать карьеру молодая сотрудница телеканала. В отличие от Мегин и Гретхен, персонаж Кайлы полностью придуман.

Всем трём женщинам приходится иметь дело со всемогущим Роджером Айлзом, но их отношения складываются по-разному.

В ролях

Съёмки 
О начале работы над проектом было объявлено в мае 2017 года после смерти Айлза, а Роуч был утвержден в качестве режиссёра в следующем году. Большая часть актёрского состава была утверждена летом 2018 года, а съёмки начались в октябре 2018 года в Лос-Анджелесе.

Критика 
Фильм получил в целом положительные отзывы критиков, которые хвалили актёрскую игру (особенно Терон, Робби и Литгоу), но критиковали сценарий и допущенные неточности.

Награды и номинации 
На 77-й церемонии вручения премий «Золотой глобус» Терон и Робби получили номинации как «Лучшая актриса главной роли в драматическом фильме» и «Лучшая актриса второстепенной роли» соответственно. На 26-й церемонии вручения премии Американской Гильдии киноактеров Шарлиз претендовала на награду в категории «Лучшая актриса главной роли», А Марго и Николь боролись за звание в категории «Лучшая актриса второстепенной роли». Кроме определенных актерских категорий, фильм также получил общую коллективную номинацию «Лучший актерский состав». На 76-й церемонии вручения премии Британской академии «BAFTA» Шарлиз Терон и Марго Робби были представлены в категориях «Лучшая актриса главной роли» и «Лучшая актриса второстепенной роли соответственно, а команду стилистов и гримеров отметили наградой в категории «Лучший грим и причёски». На 92-й церемонии вручения премии Американской академии «Оскар» Шарлиз Терон получила номинацию в категории «Лучшая актриса главной роли», а Марго Робби в категории «Лучшая актриса второстепенной роли». По итогам церемонии фильм одержал победу в категории «Лучший грим и причёски».

Примечания 

Фильмы США 2019 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы, основанные на реальных событиях
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы о телевидении
Фильмы, спродюсированные Меган Эллисон
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы Annapurna Pictures
Фильмы-биографии о журналистах